Leg, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Alphen-Chaam
 Lég, de Hongaarse naam voor de Slowaakse gemeente Lehnice
 Łęg, de voormalige naam van de Poolse stad Ełk
 Leg (darts), een in de dartssport gebruikelijke benaming voor een game

Zie ook 
 Legg (doorverwijspagina)
 Legge (doorverwijspagina)